Le nom Peter Grant est porté par les personnes suivantes :
 Peter Grant (1935-1995), le manager de Led Zeppelin ;
 Peter Grant (1984-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Peter Grant (1965-), joueur de football écossais.
 Peter Grant (1936-), biologiste britannique
 Peter Grant (1960-), homme politique écossais

Voir aussi